Johannes Schöne (1920-1989), footballeur allemand ;
 Lasse Schöne (né en 1986), footballeur danois ;
 Lotte Schöne (1891-1977), soprano autrichienne ;
 Max Schöne (1880-1961), nageur allemand et joueur de water-polo ;
 Renate Schoene (1945-2013), bibliothécaire allemande ;
 Richard Schöne (1840-1922), archéologue allemand ;
 Russ Schoene (né en 1960), joueur américain de basket-ball.

Voir aussi 
 
 Die schöne Galathée, une opérette de Franz von Suppé.
 Die schöne Müllerin, un cycle de Lieder de Franz Schubert.